Stalter ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Stalter (1907–1986), deutsche Kinderärztin
 Henri Stalter (1884–1970), französischer Autorennfahrer